Jüdisches Viertel ist der traditionelle Name bestimmter (meist historischer) von Juden besiedelter Stadtviertel.

Liste jüdischer Viertel

 Bayerisches Viertel Berlin, auch „Jüdische Schweiz“
 Mazzesinsel (Leopoldstadt), Wien
 Giudecca von Catania, Sizilien
 Bezirk Eimsbüttel, Hamburg
 Jüdisches Viertel Hohenems
 Jüdisches Viertel von Jerusalem
 Josefov (Prag), Tschechien
 Kazimierz, Krakau, Polen
 Kölner Judenviertel
 Jüdisches Viertel Kolín, Tschechien
 Judería, Spanien
 Mellah traditionelles jüdisches Viertel in marokkanischen Städten
 Marais, Paris, Frankreich
 Jüdisches Viertel Třebíč, Tschechien
 Jodenbuurt (Amsterdam)
 Villa Muñoz, Montevideo, volkstümlich auch "Barrio de los judíos"

Siehe auch 
 Ghetto
 Schtetl
 Judengasse
 Judería
 Rede de Judiarias (Zusammenschluss jüdischer Viertel in Portugal)

Viertel
Städtebau
Stadtgeschichte
Traditionelle jüdische Siedlung
Stadtvierteltyp